Sainte Tréphine peut désigner :

 Sainte-Tréphine, une commune du département des Côtes-d'Armor, dans la région Bretagne, en France.

 Sainte Tréphine, une sainte bretonne du VIe siècle